Le Temple neuf, à Metz, ou église des Allemands est un édifice construit à Metz durant l'annexion allemande et inauguré en 1904 par l'empereur .
 Le Temple neuf, à Strasbourg, est une paroisse protestante de confession luthérienne.